Кронверкский канал — название водоёмов в Санкт-Петербурге

 Кронверкский проток — канал вдоль Петропавловской крепости
 Кронверкский канал (Кронштадт) — частично сохранившийся канал в Кронштадте вдоль частично сохранившейся крепости

См. также 

 Кронверкский пролив